Танкеситос има више значења:

 Танкеситос (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Танкеситос (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику